Martinez nebo Martínez je španělské příjmení:

příjmení osob
 Carlos Martínez Díez (* 1986), španělský fotbalový obránce
 Conchita Martínezová (* 1972), španělská trenérka tenisu a bývalá tenistka
 Félix Lázaro Martínez (* 1936), argentinský katolický kněz a emeritní biskup
 James Martinez (* 1958), bývalý americký zápasník v řecko-římském zápase
 Justo Gallego Martínez (1925–2021), španělský mnich
 María José Martínezová Sánchezová (* 1982), španělská tenistka
 Mario Martinez, více nositelů příjmení
 Melanie Martinez (* 1995), americká zpěvačka
 Mercedes Martinezová (* 1980), americká profesionální wrestlerka
 Natalie Martinez (* 1984), americká herečka a modelka
 Nicole Melicharová-Martinezová (* 1993), americká profesionální tenistka českého původu
 Sabu Martinez (1930–1979), americký perkusionista
 Shelly Martinez (* 1980), mexicko-americká modelka, wrestlerka a manažerka

fiktivní postava
 Jerry Martinez viz Seznam postav v Grand Theft Auto: Vice City Stories#Jerry Martinez

jiný význam
 Martínez – město v Argentině v okrese Partido de San Isidro v provincii Buenos Aires